Bilderbeke oder Bilderbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Bilderbeke (auch Hermann Bilderbeck; 1648–1721), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck

 Hieronymus Bilderbeke (auch Hieronymus Bilderbeck; 1600–1664), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Ludwig Benedict Franz von Bilderbeck (Pseudonyme M. Louis und M. Metz; 1764–1833), elsässischer Übersetzer und Autor